De Koeweitse voetbalbeker 1997 (Emir Cup) was de 36ste editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Koeweit, die werd georganiseerd door de Koeweitse voetbalbond (KFA). Het toernooi begon op 11 mei 1997 en eindigde op 25 mei 1997. Kazma SC won de beker voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis door Al-Qadissiyah in de eindstrijd met 2–0 te verslaan.

Schema

1997
Koeweit